SVH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Statesville (Stati Uniti)
 State Veterans Home – casa di ricovero e cura per veterani istituita da uno Stato e approvata dal Dipartimento degli Affari dei Veterani degli Stati Uniti d'America